El Huerto Fuensanta es un huerto urbano situado en el solar del antiguo Cine Fuensanta de la Calle Hernando de Magallanes del barrio de la Fuensanta_(Córdoba) en la ciudad de Córdoba (España). El Huerto Fuensanta es una iniciativa ciudadana independiente que recupera un solar público abandonado durante más de 20 años.
 
Cuenta con un espacio de huerto y una zona al aire libre donde se puedan realizar todo tipo de actividades sobre cultura, arte, naturaleza, deporte, salud, etc.

Historia 
Las etapas del solar del antiguo cine Fuensanta: abandono, reactivación, recuperación y continuación.

Abandono durante más de 20 años  
El solar público del antiguo cine Fuensanta está localizado en la Calle Hernando de Magallanes del barrio de la Fuensanta, Córdoba (España), uno de los barrios más desfavorecidos de la ciudad con un nivel socioeconómico y cultural medio-bajo, y una tasa de desempleo por encima del 30%.
Desde la demolición del cine en los años 90 permaneció sin uso y durante estos años de abandono se había convertido en un auténtico estercolero de 2000 m² de superficie en el corazón del barrio. Vecinos y vecinas demandaron al ayuntamiento su recuperación en múltiples ocasiones sin éxito.

Reactivación en septiembre de 2012  
En 2012 un grupo de profesionales de la arquitectura y el urbanismo interesados en la recuperación de espacios públicos abandonados organizó, de manera desinteresada, una serie de actividades en el solar englobadas dentro de la celebración de las fiestas del barrio: la Velá de la Fuensanta del 6 al 9 de septiembre. El objetivo era reactivar el espacio desde la participación vecinal y el debate. Las actividades fueron muy variadas: un paseo guiado por el barrio, un taller de mobiliario urbano reciclado, un taller de huertos urbanos y otro de urbanismo para niños y niñas. Todas ellas tuvieron lugar en el propio solar y la creación de un huerto fue la actividad que suscitó mayor afluencia e interés por parte del vecindario. El barrio de la Fuensanta nació sobre las antiguas huertas del este de la ciudad por lo que había una predisposición adicional.

Recuperación de octubre de 2012 a febrero de 2014  
En octubre de 2012, el grupo inicial junto con vecinos y vecinas de la ciudad decidieron recuperar de forma independiente el solar del antiguo cine Fuensanta y transformarlo en el Huerto Fuensanta.

En la primavera de 2013, más de 6 personas apoyaron la campaña de co-financiación por Goteo del Huerto Fuensanta. Gracias a su generosidad se consiguieron los recursos necesarios para la instalación de una valla que evitaba la entrada de humanos y, que por lo tanto, aseguraba la continuidad del proyecto. Una vez superado este gran escollo, el interés se disparó en el barrio y en la ciudad en general. A medida que pasaban las semanas más y más vecinos y vecinas se sumaron al Huerto.
La celebración de la Velá de Fuensanta en septiembre de 2013 consolidó el Huerto como espacio púbico del barrio. Las actividades programadas en el Huerto fueron organizadas por la gente del barrio y otros colectivos, tales como cuenta muertos, concurso de pirujos, muestra de mascotas, taller de mobiliario urbano reciclado, etc.

Al mismo tiempo que se llevaban a cabo las labores cotidianas de la huerta de otoño-invierno, se habilitó la zona de estar anexa construyendo mobiliario urbano con palets reciclados mediante talleres abiertos. El Huerto Fuensanta permaneció abierto a todo el mundo de forma libre donde poder realizar todo tipo de actividades colectivas sobre cultura, arte, naturaleza, deporte, salud… etc.
Gracias al trabajo en equipo y la generosidad de multitud de personas, colectivos y asociaciones se ha consolidado como ejemplo de éxito de gestión ciudadana del espacio público en Córdoba. Convirtiéndose en una buena herramienta de integración social del barrio promoviendo las relaciones sociales intergeneracionales y los hábitos saludables, tales como la alimentación sana y el desarrollo de actividad psíquica.

Continuación hasta marzo-2014  
18 meses después los vecinos y vecinas han tomado el relevo en la gestión y su integración es total en las actividades cotidianas del distrito.

Referencias

Enlaces externos 
 Fotos Huerto Fuensanta